Die 39 Stufen oder The 39 Steps steht für:

 Die neununddreißig Stufen (Originaltitel The Thirty-Nine Steps), Roman von John Buchan (1915)
 Die 39 Stufen (1935), britischer Film von Alfred Hitchcock
 Die 39 Stufen (1959), britischer Film von Ralph Thomas
 Die 39 Stufen (1978) (Originaltitel The Thirty Nine Steps), britischer Film von Don Sharp
 Die 39 Stufen (2008), britischer Fernsehfilm von James Hawes 
 The 39 Steps (Bühnenwerk), Bühnenstück von Patrick Barlow (2005)